Fjorano ima više značenja:
 Fjorano (Milano)
 Fiorano Modenese